La basilica di San Pietro in Vaticano a Roma è stata il luogo di adunanza di due diversi concili:

Concilio Vaticano I (1869-1870)
Concilio Vaticano II (1962-1965)